è una parola giapponese che significa "addio". Può riferirsi a:
 Sayonara – film del 1957 diretto da Joshua Logan.
 Sayonara – pseudonimo di Ada Pace, pilota automobilistica e motociclistica italiana negli anni cinquanta e sessanta.
 Sayonara – singolo di Gazzelle del 2017

Altri progetti